Bobby Leiter (né en 1941), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Eva Leiter (1922-), actrice et danseuse autrichienne ;
 Karl Leiter (1890-1957), réalisateur autrichien ;
 Martial Leiter (né en 1952), dessinateur suisse ;
 Michael Leiter, psychologue-chercheur américain ;
 Saul Leiter (1923-2013), photographe américain.

Autres 
 Felix Leiter, personnage secondaire de fiction dans les romans de James Bond ;
 Second Leiter Building, bâtiment de Chicago.

Homonymie de patronyme